Dewlet ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Georgijewna Dewlet (1965–2018), sowjetisch-russische Prähistorikerin
 Marianna Artaschirowna Dewlet (* 1933), sowjetisch-russische Prähistorikerin